Зангиев () — осетинская фамилия.

Известные носители:

Персоналии 
 Зангиев, Аслан Юрьевич (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Зангиев, Бабу Касаевич (1869—1937) — осетинский общественный деятель, педагог и переводчик.
 Зангиев, Борис Дмитриевич (1910—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Зангиев, Виктор Дзантемирович (род. 1962) — советский борец вольного стиля и рестлер.
 Зангиев, Владимир Сосланович (1917—1993) — советский лётчик.
 Зангиев, Дзантемир Георгиевич (1936—2020) — заслуженный тренер РСФСР по вольной борьбе.
 
 Зангиев, Хасан Джамботович (род. 1954) — советский борец вольного стиля.

 Зангиева, Светлана Маратовна (род. 1987) — российская футболистка.

Персонажи 
 Зангиев — герой серии игр «Street Fighter».